Кукшево — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Гулинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — центр Кукшевского сельсовета.

Расстояние до районного центра Белозерска по автодороге — 28 км, до центра муниципального образования деревни Никоновская по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Акишево, Гора, Пиндино.

По переписи 2002 года население — 92 человека (42 мужчины, 50 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)